Con il nome Vendôme si trovano:

Il comune francese situato nel Centro, dipartimento del Loir-et-Cher, Vendôme.
La famosa piazza di Parigi, Place Vendôme.
La dinastia comitale (elenco) dei Conti di Vendôme (930-1514).
La dinastia ducale (elenco) dei Duchi di Vendôme (1514-1712).

Singoli componenti dei periodi comitale e ducale sono individuabili dai rispettivi elenchi.